Герен може да се отнася за:
 гере́н – ниско място край река, ливада, пасище
 Гере́н () – френско фамилно име

Топоними 
 Ге́рен () – град в Германия, провинция Тюрингия
 Гере́н (Guéreins) – комуна във Франция, регион Рона-Алпи
 Гере́н (Guérin) – община в Канада, провинция Квебек
 Герен – бивше село, сега кв. Въбел на Търговище
 Герена – квартал на Кюстендил
 Герена – квартал в София, част от ж.к. „Сухата река“
 „Герена“ – неофициално име на стадион „Г. Аспарухов“ в кв. Герена, София

Хора 
 Венсан Герен (1965) – френски футболист
 Даниел Герен (1904 – 1988) – френски анархокомунист
 Жул Герен (1860 – 1910) – френски журналист
 Морис дьо Герен (1810 – 1839) – френски поет
 Пиер Нарсис Герен (1774 – 1833) – френски художник
 Робер Герен (1876 – 1952) – първият президент на ФИФА
 Шарл Герен (поет) (1873 – 1907) – френски поет
 Шарл Герен (художник) (1875 – 1935) – френски художник
 Жозеф Гаспар Ламбер дьо Герен (17 – 18 век) – руски инженер-генерал от френски произход

Вижте също 
 „Вероника Герен“ – френски филм (2003)